Десето првенство СССР у шаху одржано је од 12. априла до 14. маја 1937. у Тбилисију са двадесет учесника.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 10. првенство СССР у шаху Тбилиси 1937

Првенства СССР у шаху
Шах у 1937.